Franciaország
Saint-Bernard, település Ain megyében
Saint-Bernard, település Côte-d’Or megyében
Saint-Bernard, település Isère megyében
Saint-Bernard, település Haut-Rhin megyében

 Kanada
Saint-Bernard, község Québec tartományban

Lásd még
 Szent Bernát (egyértelműsítő lap)